Kryński ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kryński (1844–1932), polnischer Philologe, Linguist und Lexikograf
 Karol Kryński (1900–1944), polnischer Maler